Stati Uniti d'America
 North Branch – villaggio della Contea di Lapeer, Michigan
 North Branch – township della Contea di Lapeer, Michigan
 North Branch – città della Contea di Chisago, Minnesota
 North Branch – township della Contea di Wyoming, Pennsylvania